Цзин-ди:

 Цзин-ди (188 до н. э.—141 до н. э.) — шестой император династии Хань в Китае.
 Цзин-ди (573—581) — император Северной Чжоу.

См. также 
 Цзин